Rudzińscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Rudzińscy herbu Prus III – polski ród szlachecki
 Rudzińscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki